Tătărăști ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tătărăști (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Tătărăști (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara